{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56801) - || 2000 PF9 ||6 augustus 2000 || R. H. McNaught
|-
| (56802) - || 2000 PZ9 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56803) - || 2000 PA11 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56804) - || 2000 PP12 ||3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56805) - || 2000 PR12 ||3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56806) - || 2000 PM14 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56807) - || 2000 PR14 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56808) - || 2000 PO15 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56809) - || 2000 PE16 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56810) - || 2000 PU16 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56811) - || 2000 PG19 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56812) - || 2000 PM21 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56813) - || 2000 PN22 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56814) - || 2000 PD29 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56815) - || 2000 PS29 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56816) - || 2000 QQ || 21 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (56817) - || 2000 QF1 ||23 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (56818) - || 2000 QV3 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56819) - || 2000 QQ5 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56820) - || 2000 QK8 ||26 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (56821) - || 2000 QC11 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56822) - || 2000 QR12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56823) - || 2000 QZ12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56824) - || 2000 QA13 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56825) - || 2000 QA14 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56826) - || 2000 QA25 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56827) - || 2000 QB28 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56828) - || 2000 QE28 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56829) - || 2000 QL28 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56830) - || 2000 QT29 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56831) - || 2000 QZ30 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56832) - || 2000 QM31 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56833) - || 2000 QN33 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56834) - || 2000 QO35 ||28 augustus 2000 || K. Korlević
|-
| (56835) - || 2000 QM36 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56836) - || 2000 QK39 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56837) - || 2000 QX39 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56838) - || 2000 QK40 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56839) - || 2000 QM40 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56840) - || 2000 QW41 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56841) - || 2000 QS42 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56842) - || 2000 QJ44 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56843) - || 2000 QK45 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56844) - || 2000 QP45 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56845) - || 2000 QL50 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56846) - || 2000 QF53 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56847) - || 2000 QB59 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56848) - || 2000 QC59 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56849) - || 2000 QH61 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56850) - || 2000 QT61 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56851) - || 2000 QU64 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56852) - || 2000 QP65 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56853) - || 2000 QQ67 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56854) - || 2000 QL71 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56855) - || 2000 QJ73 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56856) - || 2000 QM73 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56857) - || 2000 QS75 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56858) - || 2000 QZ77 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56859) - || 2000 QA82 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56860) - || 2000 QP85 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56861) - || 2000 QW86 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56862) - || 2000 QS90 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56863) - || 2000 QZ90 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56864) - || 2000 QG91 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56865) - || 2000 QY91 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56866) - || 2000 QN94 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56867) - || 2000 QL97 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56868) - || 2000 QT101 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56869) - || 2000 QS102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56870) - || 2000 QL104 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56871) - || 2000 QB108 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56872) - || 2000 QD109 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56873) - || 2000 QG110 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56874) - || 2000 QX110 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56875) - || 2000 QE111 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56876) - || 2000 QN111 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56877) - || 2000 QA113 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56878) - || 2000 QT115 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56879) - || 2000 QW118 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56880) - || 2000 QS120 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56881) - || 2000 QE122 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56882) - || 2000 QT122 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56883) - || 2000 QH125 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56884) - || 2000 QK125 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56885) - || 2000 QP127 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56886) - || 2000 QG131 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56887) - || 2000 QZ131 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56888) - || 2000 QG134 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56889) - || 2000 QC137 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56890) - || 2000 QM137 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56891) - || 2000 QH139 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56892) - || 2000 QB142 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56893) - || 2000 QD145 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56894) - || 2000 QP145 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56895) - || 2000 QS149 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56896) - || 2000 QN155 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56897) - || 2000 QC158 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56898) - || 2000 QH158 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56899) - || 2000 QO158 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56900) - || 2000 QR161 ||31 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten